Limay (Bataan), een gemeente in de Filipijnse provincie Bataan;
Limay (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk;
Limay (rivier), een rivier in Patagonië in Argentinië.